Cette page contient les pages d'homonymie de Pino, Del Pino, De Pino et El Pino.

Patronyme 

 La famille Pino, nobles de Venise de 1297 à 1388 ;
Alejandra González Pino (1968-2022), femme politique trans chilienne ;
Álvaro Pino (1956-), ancien coureur cycliste espagnol ;
 Danny Pino (1974-), acteur américain d'origine cubaine ;
 Domenico Pino (1760-1826), militaire italien qui a servi comme général de division dans la grande armée de Napoléon ;
 Eduardo Reyes Pino (1951-), homme politique espagnol, ébéniste de formation et militant de l'indépendance de la Catalogne ;
 Éloi Pino (1845-1907), officier de marine marchande et commerçant français, un des premiers européens à avoir utilisé le plateau de Djibouti ;
 Famille De Pino, famille pisane importante à la fin du  XIe siècle ;
 Geraldo Pino (1939-2008), musicien d'origine sierra-léonaise considéré comme l'une des influences majeures de la musique pop africaine et de l'afrobeat ;
 Ismael Moreno Pino (1927-2013), avocat, diplomate et écrivain mexicain ;
 Jenny Del Pino (1980-), animatrice de télévision et actrice française ;
 José María Pino Suárez (1869-1913), homme d'État mexicain ;
 Juan Pablo Pino (1987-), footballeur international colombien ;
 Marco Pino, ou Marco dal Pino, ou Marco di Pino1, ou par ses origines Marco da Siena (1521-1583), peintre italien maniériste de l'école napolitaine du xvie siècle ;
 Paolo Pino (1534-1565), peintre et un écrivain italien de la Renaissance ;
 Yeremi Pino (2002), footballeur espagnol ;
 Yohan Pino (1983-), lanceur droitier de baseball vénézuélien.

Prénom

Toponyme

Pino, commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse ;
 Pino, ancienne piève de la Balagne (Corse).

O Pino en galicien ou El Pino en espagnol, commune de la province de La Corogne ;
 El Pino de Tormes, commune de la province de Salamanque.

Sport 

 Grand Prix Pino Cerami, course cycliste disputée dans la province de Hainaut, Belgique

Institution 

 Couvent Saint-François de Pino, ancien couvent d'Observantins puis de Franciscains située à Pino, en Corse